L'ambre (ou ambre jaune) est une résine fossile. L'ambre bleu en est une variété.

Prénom 
Ambre est un prénom mixte fêté le 10 mars.

Patronyme 

 Émilie Ambre (1849-1898), chanteuse française d'opéra ;
 Joannès Ambre (1915-1984), avocat pénaliste français.

Oeuvres 

 Ambre (), un roman historique de Kathleen Winsor paru en 1944 ;
 Ambre, un film d'Otto Preminger sorti en 1947 et adapté du roman précédent ;
 Ambre, ou Cycle des Princes d'Ambre, un saga fantastique de 10 romans, écrite par Roger Zelazny à partir de 1970 ;
 Ambre, un disque en solo du guitariste de jazz français Sylvain Luc ;

 Ambre, un tome de la saga Autre-Monde de Maxime Chattam ;
 Ambre, un jeu de rôle sans dé, se situant dans l'univers créé par Zelazny.

Autres 
Ambre peut aussi désigner :
 Ambre (Laurent Sautet), un auteur de bande dessinée ;
 ambre, une couleur ;
 ambre, une couleur de robe spécifique aux chats norvégiens ;
 Ambre, une ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à Bouclans ;
 Ambre, un des codons stop du code génétique ;
 Ambre éditions, une maison d'édition dont le siège social se trouve au Touvet (France) et à Genève (Suisse) ;
 ambre gris, une substance produite dans les intestins du cachalot utilisée en parfumerie.

Voir aussi 
 Ambres, commune française située dans le département du Tarn
 Mildon Ambres, joueur américain de basket-ball
 Bière ambrée
 

Homonymie de titre